Хлопась Андрій Антонович (14 березня 1962, м. Бережани, Україна) — лікар-хірург, науковець, громадський діяч. Депутат Тернопільської обласної ради (1998, 2002), кандидат медичних наук (1986).

Життєпис 
Андрій Антонович Хлопась народився 14 березня 1962 року в місті Бережанах Тернопільської області України.

Закінчив Тернопільський медичний інститут (1985, нині університет).

Працював хірургом Лебединської центральної районної лікарні Сумської області (1986—1989), хірургом, завідувачем хірургічного відділення (1991—1997) Підгаєцької центральної районної лікарні.

Від 1997 — хірург Бережанської центральної районної лікарні, за сумісництвом — викладач, завідувач кафедри природничних наук Бережанського агротехнічного коледжу (нині інститут).

Від травня 2005 — в США.

Джерела 
 Дем'янова І. Хлопась Андрій Антонович // 

Уродженці Бережан
Українські хірурги
Українські громадські діячі
Українські медики
Випускники медичного факультету Тернопільського національного медичного університету
Персоналії:Лебедин
Лікарі Бережанської центральної районної клінічної лікарні
Українці США
Кандидати медичних наук України
Лікарі Підгаєцької центральної районної клінічної лікарні